Пол Либерштейн (; род. 22 февраля 1967, Уэстпорт, Коннектикут, США) — американский телепродюсер и сценарист, обладатель двух премий «Эмми».

Наиболее известен как сценарист, продюсер, режиссёр и актёр сериала «Офис».

Биография 
Написал сценарий к 13 сериям сериала «Офис» и был режиссёром пяти серий. В 1999 году получил премию «Эмми» за работу над мультсериалом «Царь горы» В 2007 году получил премию «Эмми» за работу над веб-эпизодами сериала «Офис».

Его сестра Сьюзан замужем за Грегом Дэниелсом, а брат Уоррен был женат на Анджеле Кинси, исполнительницы роли Анджелы Мартин в сериале «Офис».

Фильмография 
  —  — «Офис» / The Office — Тоби Флендерсон
  — «Продавец» / The Goods: Live Hard, Sell Hard — Selleck Last Customer

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Стейплса
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США